Jimmy Smith puede referirse a:

 Jimmy Smith (1928-2005), músico estadounidense.
 Jimmy Smith (n.1987), futbolista británico.
 Jimmy Smith (n.1987), músico británico.